Zungenstein bezeichnet:

 In der Architektur eine besondere Form der Konsole
 einen fossilen Haizahn